Schneeberger es un apellido que puede estar referido a:

Personas 
 Carlos Schneeberger (1902-1973), también conocido como Carlos Oscar Schnëeberger Lemp, futbolista chileno de origen alemán.
 Eduardo Schneeberger (1911-1992), también conocido como Eduardo Schneeberger Schaefer, futbolista chileno que jugó de mediocampista (insider) izquierdo.